The Philadelphia Story – opera teatrale di Philip Barry del 1939
 Scandalo a Filadelfia (The Philadelphia Story) – film del 1940 diretto da George Cukor
 The Philadelphia Story – film per la televisione del 1959 diretto da Fielder Cook